El Torneig de Moscou 2018, oficialment conegut com a VTB Kremlin Cup 2018, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 d'octubre de 2018 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El tennista local Karén Khatxànov va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018